Zygmunt Wiśniewski, polski inżynier, wykładowca
 Zygmunt Wiśniewski, polski kolarz
 Zygmunt Wiśniewski, polski dziennikarz